Маргарета фон Брауншвайг-Люнебург () може да се отнася за:
 Маргарета фон Брауншвайг-Люнебург (1442 – 1512), дъщеря на херцог Фридрих II фон Брауншвайг-Люнебург, съпруга на княз Хайнрих фон Мекленбург-Щаргард
 Маргарета фон Брауншвайг-Люнебург (1534 – 1596), дъщеря на херцог Ернст I фон Брауншвайг-Люнебург, съпруга на граф Йохан фон Мансфелд-Хинтерорт
 Маргарета фон Брауншвайг-Люнебург (1573 – 1643), дъщеря на херцог Вилхелм Млади фон Брауншвайг-Люнебург, съпруга на херцог Йохан Казимир фон Саксония-Кобург
 Маргарета (1469 – 1528), съпруга на херцог Хайнрих I фон Брауншвайг-Люнебург